Olaya Herrera kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Olaya Herrera (ort), Nariño, 
 Morales (kommun i Colombia, Bolívar, lat 8,42, long -74,00), 
 Olaya Herrera (kommun), Nariño, 

Robotskapade Colombiaförgreningar